Амичис () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Де Амичис, Эдмондо (1846—1908) — итальянский писатель, поэт и журналист.
 Амичис, Анна Лючия де (ок.1740—1816) — итальянская артистка оперы.